Asakusa Kid est un livre autobiographique de Takeshi Kitano
 Asakusa Kid est un film tiré de ce livre en 2002